Tak Mahal puede referirse a:

 Taj Mahal, mausoleo musulmán; 
 Taj Mahal, músico de blues; o
 Taj Mahal, canción.